Сюли може да се отнася за:
 Максимилиен дьо Бетюн, херцог Дьо Сюли (1560-1641), френски генерал и политик
 Морис дьо Сюли (1110-1196), френски духовник
 Муне-Сюли (1841-1916), френски актьор